MSK eller msk kan syfta på:

MSK – en sportklubb i Umeå, se Mariehem SK
msk – volymmått som används vid matlagning, se Matsked
MSK – en zontid som används i stora delar av Ryssland, se Moskvatid
MSK – förkortning för mentalskötare inom psykiatrin, numera benämnd skötare